Het seizoen 2012–2013 van BV De Graafschap was het 58ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. Na de degradatie in het voorafgaande seizoen kwam de club weer uit in de op een na hoogste divisie, de Jupiler League.

Selectie

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de eerste divisie in het seizoen 2013/14 en als achtste eindigden onder leiding van trainer-coach Pieter Huistra.

Nacompetitie

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de nacompetitie in het seizoen 2012/13.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2012/13.

2013
Graafschap